Tadrart kan syfta på följande platser:

Libyen 

 Tadrart (bergskedja), 
Klippmålningarna i Tadrart Acacus, världsarv

Marocko 

 Tadrart (kommunhuvudort), Souss-Massa-Draâ, Agadir-Ida-ou-Tnan, 
 Tadrart (kommun), Souss-Massa-Draâ, Agadir-Ida-ou-Tnan, 

Robotskapade Libyenförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar